Prokoschkin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Antonowitsch Prokoschkin (1903–1988), russischer Materialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Juri Dmitrijewitsch Prokoschkin (1929–1997), russischer Elementarteilchenphysiker und Hochschullehrer